Kolly est un nom de famille suisse originaire du Canton de Fribourg. Kolly serait une déformation de Kohli, un diminutif qui proviendrait de l'allemand Kohl (chou) ou Kohle (charbon).

Il est porté par les personnalités suivantes :

 Jean-Claude Kolly (1961- ), professeur de musique et chef d’orchestre suisse ;
 Noémie Kolly (1998- ), skieuse alpine suisse ;
 Rachel Kolly (1981- ), violoniste suisse.

Variantes orthographiques 
 Kolli
 Kohli
 Koehli

Références 

Patronyme suisse